Хасу́ми Исигоо́ка (; ) — японская кёрлингистка.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (, ), серебро (, ), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Чемпионы Японии по кёрлингу